Alberto Castagnetti – nuotatore italiano e in seguito commissario tecnico della Nazionale italiana di nuoto
 Fabrizio Castagnetti – generale italiano, attuale Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano
 Michele Castagnetti – calciatore italiano
 Pierluigi Castagnetti – politico italiano